Čistá può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Čistá, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Čistá, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Čistá, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice